Мансур Хекмат (настоящие имя и фамилия — Жубин Разани) (
, 4 июня 1951, Тегеран — 4 июля 2002, Лондон, Великобритания) — иранский политик, марксист, революционер, теоретик, лидер рабочего коммунистического движения Ирана.

Биография 

Окончил экономический факультет Ширазского университета. В студенческие годы увлёкся трудами К. Маркса. В марксизме он нашёл ответы на фундаментальные вопросы о правде существующей несправедливости и жестокости мира и узнал способы, как изменить это. Глубокий и бескомпромиссный гуманизм молодого Разани и любовь к свободе, смешанная с радикальным критическим взглядами Маркса на капитализм сформировали революционера Мансура Хекмата.

В 1973 году отправился в Лондон, чтобы получить докторскую степень в области теории марксизма в Биркбекском колледже. Стал критиком не только религии, либерализма и реформизма, но и того, что он считал искаженными версиями коммунизма, включая русский и китайский коммунизм, герилью (партизанское движение), социал-демократию, троцкизм и национализм среди левых. Претендовал на то, что в отличие от этих искаженных течений, вернул марксизму его гуманизм и радикализм.

В конце 1978 года организовал группировку «Союз коммунистических боевиков», с которой принимал участие в выступлениях против шаха Мохаммеда Реза Пехлеви. В отличие от большей части иранских левых, отказался подчиняться верховному лидеру аятолле Хомейни. Разоблачал «миф о прогрессивной национальной буржуазии».

После Исламской революции в Иране 1979 года был в числе основателей движения революционного марксизма. Из-за нараставших преследований политической оппозиции властями Хекмат скрылся в Иранском Курдистане, где его «Союз коммунистических боевиков» слился с изначально маоистской курдской группой «Комала». Посредством этого объединения в 1983 году Хекмат стал одним из основателей Коммунистической партии Ирана, ведущей борьбу с исламским режимом. До 1989 года возглавлял партию.

В результате раскола в 1991 году он и его сторонники вышли из КПИ и создали Рабоче-коммунистическую партию Ирана, которой он руководил до своей смерти в 2002 году.

Умер от рака в больнице в Великобритании, похоронен на Хайгейтском кладбище, недалеко от могилы Карла Маркса.

Ссылки 
 Труды Мансура Хекмата
 Интервью Радио Hambastegi

Политики Ирана
Теоретики марксизма
Иранские марксисты
Коммунисты Ирана
Революционеры Ирана
Деятели Исламской революции
Диссиденты Ирана
Иммигрировавшие в Великобританию из Ирана
Умершие от рака
Похороненные на Хайгейтском кладбище
Выпускники университета Бата